

Patronyme 

 Constant Huret (1870-1951), cycliste français ;
 Grégoire Huret (1609-1670), graveur, illustrateur et peintre français ;
 Jean-Loup Huret (1951-), scientifique et médecin généticien français ;
 Jules Huret (1863-1915), journaliste français ;
 Léopold Huret (1786-1857), industriel et inventeur français ;
 Romain Huret (1972-), historien français ;

Autres 
 Huret, producteur des dérailleurs de bicyclette, absorbé par Fichtel & Sachs en 1980, revendu à SRAM en 1997.